Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hugo Armando e Glenn Weiner che hanno battuto in finale Paul Capdeville e Adrián García 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Marcos Daniel /  Santiago González (primo turno)
 Brian Dabul /  Cristian Villagrán (semifinali)

 Paul Capdeville /  Adrián García (finale)
 Jan Mertl /  Filip Urban (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2005